Население Мальты составляет 516,100 человек (данные на 2020 г.), из них 94 % проживают в городах. На острове Гоцо проживает примерно 30 тыс. человек, остальные проживают на острове Мальта, не считая нескольких семей, живущих на Комино. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, на Мальте проживало 84 949 иммигрантов, или 19,3% населения страны.

Плотность населения 1255/км². Мальта имеет очень высокую плотность населения. По этому показателю Мальта занимает 4-е место в мире. При этом Мальта — наименее населенное государство Евросоюза. Прирост населения составляет примерно 0,8 % в год.

Основными языками Мальты являются мальтийский (семитская семья) и английский.

Национальный состав — мальтийцы (95,7 %), британцы (2,1 %), прочие (2,2 %). Мальтийцы относятся к семитским народам.

Около 400 000 мальтийцев проживают за границей, в основном, в Австралии, Великобритании и Италии.

Распространённые религии — католики — 97,3 %, англикане — 1,2 %, прочие (Библейская Баптистская Церковь, Ассамблеи Бога, Свидетели Иеговы, мормоны) — 2,2 %.

Мальтийский язык развивался на основе магрибских диалектов арабского языка, при большом включении итальянских слов. Большинство населения владеет английским языком (преподаётся в школе с первого класса в качестве обязательного языка). Широко распространен также итальянский язык.

Демографическая статистика с 1932 года 

 
 

Население по данным Евростат

Примечания